David Watson peut faire référence à :
  (1869-1922), général canadien pendant la Première Guerre mondiale ;
 David Meredith Seares Watson (1886-1973), zoologiste britannique ;
 David Watson (1946-), footballeur anglais ;
 David Watson (1951-), essayiste libertaire américain.